Československé kraje mohou být:
 Župy v Československu – regionální jednotky územní správy a samosprávy za první republiky ve dvou verzích mezi lety 1918 a 1928
 Kraje v Československu (1948–1960) – kraje zřízené v roce 1948
 Kraje v Československu (1960–1990) – kraje zřízené v roce 1960

Související články 
 Kraje v Česku
 Kraje na Slovensku
 Administrativní dělení Československa